L'expression couvent des Filles-Anglaises peut désigner deux couvents situés à Paris :
 le couvent des Filles-Anglaises des fossés Saint-Victor, dans l'actuelle rue du Cardinal-Lemoine () ;
 le couvent des Filles-Anglaises du faubourg Saint-Marcel, dans la rue des Tanneries ().

FillesAnglaises
~